Immikkoortoq bezeichnet:
 Immikkoortoq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Immikkoortoq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland